Silvio De Pretto (1848-1933), ingegnere e imprenditore italiano
 Olinto De Pretto (1857-1921), fisico e imprenditore italiano
 Valeria De Pretto (1991), cestista italiana
 De Pretto-Escher Wyss, ex azienda metalmeccanica e fonderia